Кубок маршала Тито 1964/1965 () — 18-й розыгрыш Кубка Югославии по футболу.

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

Финал

Ссылки 
Статистика на rsssf.com 

1964/1965
Спорт в Югославии в 1964 году
Спорт в Югославии в 1965 году
Югославия